

Patronyme 

 Claudio Monteverdi (1567-1643) est un compositeur, violoniste et chanteur italien du , généralement considéré comme l'un des créateurs (et le principal) de l'opéra.
Giulio Cesare Monteverdi (1573-1630) est un compositeur et organiste italien, frère cadet de Claudio.

Autres 

 Monteverdi est un cratère à la surface de Mercure.
 (5063) Monteverdi est un astéroïde.

Monteverdi est un constructeur automobile suisse, créé en 1967.
Monteverdi était une écurie de course automobile qui a participé à une partie de la saison 1990 de Formule 1.